Камиль Александрович Мингазов (; 21 июня 1968) — советский и туркменский футболист, тренер. Главный тренер женской сборной Туркменистана по футболу, одновременно ассистент главного тренера в мужской сборной Туркменистана по футболу.

Биография 
Родился в татарской семье. В 1987 и 1989—1991 выступал за «Копетдаг». В 1988—1989 играл за «Буковину». Вместе с командой занял 1-е место в 6-й («украинской») зоне 2-й лиги.

В 1992—1999 в независимом чемпионате Туркмении играл за «Копетдаг» и «Нису». Семикратный чемпион Туркменистана и шестикратный обладатель кубка Туркменистана.

Одновременно играл за сборную Туркмении (1992—2005), участник многих отборочных турниров к чемпионату мира, Кубкам Азии. Участник ряда финальных турниров.

Карьеру тренера начал в мае 2006 года, когда стал главным тренером «Нисы».

Вместе с бывшим одноклубником по «Копетдагу» Тофиком Шукуровым работал главным тренером женской команды «Копетдаг».

Работал вторым тренером в ашхабадском клубе «Талып спорты».

C 2019 года тренирует одновременно футбольную и футзальную женскую сборную Туркменистана.

В 2020 году тренировал женский футзальный клуб «Ашхабад».

Сборная 
За сборную Туркменистана сыграл на всех позициях, начиная нападающим, полузащитником, защитником, и даже вратарем, на Азиатских играх 1994 в Японии, против Китая, матч закончился со счетом 2-2.

Личная жизнь 
Жена — Екатерина (1969 года рождения), имеют троих детей: Альбина (1988 года рождения), Камила (2005 года рождения). Сын Руслан Мингазов — известный футболист, вингер «Иртыша» и сборной Туркменистана.

Статистика

Достижения 
 Семикратный чемпион Туркменистана как игрок в составе «Копетдага» (1992—1995, 1998).
 Шестикратный обладатель Кубка Туркменистана 1993, 2000 (забил гол в финале).

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Футбольные тренеры Туркменистана
Тренеры ФК «Ниса»